Petras steht für:

 einen litauischen männlichen Vorname, siehe Petras (Vorname)
 Petras, minoische Fundstätte im Nordosten von Kreta, östlich von Sitia
 Petras Megas, Hafen an der Grenze zwischen Marmarica und Ägypten, heute Bardia in Libyen
 Petras Mikros, Hafen in der Marmarica, heute Marsa Tarfaia, etwa 5 km östlich von Gazala an der libyschen Küste
 Mount Petras, Berg im westantarktischen Marie-Byrd-Land

Petras ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Petras (* 1964), deutscher Theaterregisseur und Dramatiker
 Ehrenfried Petras (1930–1980), deutscher Mikrobiologe
 Hans-Sieghard Petras (* 1934), deutscher Chemiker und Wirtschaftsspion
 Hubert Petras (1929–2010), deutscher Designer und Hochschullehrer
 James Petras (* 1937), US-amerikanischer Professor für Soziologie
 Kim Petras (* 1992), deutsche Sängerin
 Mara Puškarić-Petras (1903–1998), jugoslawische bzw. kroatische Malerin der Naiven Kunst
 Otto Petras (1886–1945), deutscher Pastor und Gefängnisaufseher
 Paul Petras (1860–1941), schlesischer Heimatdichter
 Vivien Petras, deutsche Informationswissenschaftlerin

PETrAS ist die Abkürzung für:
 Pan-European Transport Areas, Pan-Europäische Verkehrsregionen, siehe PETrAS

Siehe auch:
 Petráš (tschechisch und slowakisch)

Abkürzung